Altai () ist die Hauptstadt der westmongolischen Provinz Gobi-Altai. Sie liegt geographisch im Yesönbulag Sum (Distrikt), und sollte nicht mit dem ebenfalls Altai genannten Sum im Süden des Aimags verwechselt werden.

Verkehr 
Die Stadt besitzt einen Flughafen mit regelmäßigen Flugverbindungen in die mongolische Hauptstadt Ulaanbaatar.

Klima 
Die Durchschnittstemperatur in Altai liegt bei −1,5 °C und die Niederschlagsmenge bei 179 mm.

Ort in der Mongolei
Gobi-Altai-Aimag